Theonella är ett släkte av svampdjur. Theonella ingår i familjen Theonellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Theonella